Едва я открою глаза () — французского-тунисский драматический фильм 2015 года, режиссёра . Премьера фильма состоялась Кинофестивале в Торонто.   

Этот фильм был выдвинут Тунисом на премию «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке, но лента не попала к конечному списку претендентов.

Сюжет 
Фильм рассказывает о 18-летней девушки Фарах, родители которой хотят, чтобы она стала врачом. Но Фарах хочет развлекаться и играть в рок-группе.

Актёрский состав

Примечания 

Фильмы на арабском языке
Фильмы на французском языке
Фильмы Туниса
Фильмы-драмы Франции
Фильмы-драмы Бельгии
Фильмы Франции 2015 года
Фильмы Бельгии 2015 года